Monster Games est un studio de développement de jeux vidéo créé en 1996 spécialisé dans les jeux de course.